Coly ist der Familienname folgender Personen:

 Fatoumata Coly (* 1984), senegalesische Sprinterin
 Ferdinand Coly (* 1973), senegalesischer Fußballspieler
 Lansana Coly (* 1958), senegalesischer Judoka
 Maixent Coly (1949–2010), senegalesischer Theologe  und römisch-katholischer Bischof
 Matar Coly (* 1984), senegalesischer Fußballspieler
 Tim Coly (* 1979), deutscher Rugbyspieler

Coly ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Coly (Dordogne), französische Gemeinde im Département Dordogne
 Coly (Vézère), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Vézère